Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2013 vond plaats van 28 januari tot en met 3 februari 2013 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond op buitenbanen.

Enkelspel 
Na haar zeges van 2011 en 2012 ging titelverdedigster Daniela Hantuchová van start met haar poging om voor de derde keer op rij het toernooi van Pattaya te winnen. Ze was als zesde geplaatst. Hantuchová bereikte de tweede ronde, maar moest tijdens haar tweederondepartij halverwege de tweede set de strijd staken wegens duizeligheid.

Het eerste reekshoofd, Ana Ivanović verloor al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd Maria Kirilenko uit Rusland was vorig jaar verliezend finaliste. Ook dit jaar bereikte ze de finale. Voor de eindstrijd ontmoette ze de als vijfde geplaatste Duitse Sabine Lisicki die, net als Kirilenko, op weg naar de finale slechts één set had prijsgegeven. De dames waren aan elkaar gewaagd, en zelfs in de derde set moest het nog tot een tiebreak komen. Uiteindelijk was het de Russin die de titel greep. Kirilenko wist hiermee voor het eerst in haar carrière het toernooi van Pattaya op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Sania Mirza en Anastasia Rodionova hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd, Chang Kai-chen en Vania King, moest het in de tweede ronde afleggen tegen de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Kimiko Date-Krumm / Casey Dellacqua won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Akgul Amanmuradova en Aleksandra Panova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Date Krumm had daarnaast al drie dubbelspeltitels met andere partners; Dellacqua geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Pattaya 2013
Pattaya